

Geografia
San Costantino – frazione del comune di Rivello in provincia di Potenza
San Costantino – frazione del comune di Fiè allo Sciliar in provincia di Bolzano
San Costantino Albanese – comune italiano in provincia di Potenza
San Costantino Calabro – comune italiano in provincia di Vibo Valentia
San Costantino di Briatico – frazione del comune di Briatico in provincia di Vibo Valentia

Religione
San Costantino (274-337) – Imperatore romano, è considerato santo e "simile agli apostoli" dalla Chiesa ortodossa e da alcune chiese locali cattoliche
San Costantino, vescovo di Gap
San Costantino (ca. 520-576) – Sovrano del regno medioevale della Dumnonia (Inghilterra sudoccidentale), venerato come santo dalla Chiesa cattolica
San Costantino (1405-1453) – Ultimo Imperatore bizantino, venerato come santo e martire dalla Chiesa Ortodossa e dalla Chiesa Cattolica di Rito Orientale
San Costantino – Re di Scozia e martire
San Costantino – Abate di Montecassino, venerato come santo dalla Chiesa cattolica